Amtseinführung von Barack Obama steht für:

 Die Erste Amtseinführung von Barack Obama am 20. Januar 2009
 Die Zweite Amtseinführung von Barack Obama am 20. Januar 2013